Портсмът  може да се отнася за:

 Градове
 Портсмът, Англия
 Портсмът, Доминика
 Портсмът (Ню Хампшър), САЩ
 Спорт
 ФК Портсмут, английски футболен отбор

Източници